Windloch steht für:
 einen Seglerbegriff, siehe Windloch (Wind)
 einen höhlenkundlichen Begriff, siehe Höhlenwind  

Windloch heißen folgende geographische Objekte:

 Windloch (Flensburg), Ortsteil von Flensburg-Engelsby
 Windloch (Minden), Fachwerkhaus in Minden

Höhlen:
 Alfelder Windloch bei Alfeld, Fränkische Alb
 Windloch (Großmeinfeld) bei Hartenstein, Fränkische Alb
 Windloch (Damberg), bei Steyr im Ennstal, Ybbstaler Alpen
 Windloch im Mühlenberg, im Engelskirchener Ortsteil Ründeroth
 Windloch (Klöntal), Kanton Glarus, Schweiz
 Windloch (Sackdilling) bei Auerbach in der Oberpfalz, Fränkische Alb

Windloch, Weiteres:
 Das Windloch, Buch von Peter Hacks

Siehe auch
 Windlöcher